Slovo pošta může mít více významů a použití: 

 pošta – systém doručování zpráv nebo zásilek, zpravidla logistická služba 
 vojenská pošta respektive polní pošta – poštovní úřad zřízený u armády (v míru i v boji)
 vlaková pošta – poštovní úřad zřízený v nějakém konkrétním vlaku
 letecká pošta – poštovní služby provozované leteckou cestou
 potrubní pošta – pneumatický dopravní systém pro doručování zásilek 
 Pražská potrubní pošta – potrubní pošta v hlavním městě Praze
 holubí pošta – doprava zpráv upevněných na holuba, případně jiné ptáky
 elektronická pošta – pošta provozovaná výhradně elektronickou cestou – tzv. e-mail
 SeaMonkey Pošta – jeden z typů správy elektronické pošty
 tichá pošta – společenská hra spočívající v předávání zprávy šeptem

 poštovní organizace
 Česká pošta – český státní podnik provozující poštovní služby na území České republiky
 Slovenská pošta – slovenská státní akciová společnost 
 Polská pošta – polský státní úřad

 pošta (úřadovna)
 hlavní pošta – největší a nejdůležitější pošta v daném městě
 doručovací pošta či dodací pošta – poštovní úřad, jenž provádí doručování zásilek

 poštovní zásilky
 doručená pošta, odeslaná pošta
 nevyžádaná pošta – neboli spam

Vlastní jména 
příjmení osob
 František Pošta – český kontrabasista a hudební pedagog
 Martin Pošta – český zpěvák

umělecká díla
 Zaslaná pošta – humoristický fantasy román britského spisovatele Terry Pratchetta
 Zelená pošta – LP deska slovenských hudebníků Pavola Hammela a Mariána Vargy (vyšlo též na CD)
 Holubí pošta (román) – šestý díl románového cyklu anglického spisovatele Arthura Ransoma
 Pošta pro tebe – pořad České televize
 Poštovní úřad – román Charlese Bukowského

Související články 
 poštovní schránka – pevný kontejner pro shromažďování poštovních zásilek určených k odeslání nebo pro vkládání doručených zásilek
 poštovní směrovací číslo – identifikační číslo dodací pošty příslušného adresního místa
 poštovní výhrada – odborný termín pro monopol na doručování poštovních zásilek (obvykle se jedná o monopol státní)
 poštovní známka – cenná poštovní etiketa lepená na poštovní zásilky (respektive poštovní cenina)

Externí odkazy